El término discontinuidad puede referirse a:
Discontinuidad de una función, véase clasificación de discontinuidades para una explicación de las mismas. 
Discontinuidad se usa también en filosofía de la historia, principalmente para contrarrestar la noción de un progreso continuo de la ciencia, la cual siempre se desarrollaría de forma unidireccional.
Discontinuidad física de un medio heterogéneo es una región de medida cero en donde una determinada magnitud física constante por regiones cambia de valor.
Discontinuidad temporal
Discontinuidad temporal de PlanckDiscontinuidad es usado en psicología social para denominar la transformación de los procesos psicológicos de los individuos como consecuencia de su participación en grupos o colectivos.Discontinuidad es un término usado en geología para designar los límites, especialmente en el interior de la Tierra, entre capas con rocas de densidades diferentes (las denominadas discontinuidades de densidad o discontinuidades sísmicas), pero también para designar diferentes facies sedimentarias, aunque estas últimas mas se denominan más específica y apropiadamente discordancias'''.